Janker steht für:

 Janker, eine Jacke
 ein norddeutsches Wort für heftiges Verlangen, insbesondere Heißhunger

Janker ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Janker (* 1985), deutscher Fußballspieler
 Josef W. Janker (1922–2010), deutscher Schriftsteller
 Michael Janker (* 1992), deutscher Sportschütze
 Robert Janker (1894–1964), deutscher Radiologe

Siehe auch: Jancker